Cléré kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Cléré-sur-Layon, kommun, Département de Maine-et-Loire, 
 Cléré-les-Pins, kommun, Département d'Indre-et-Loire, 
 Cléré-du-Bois, kommun, Département de l'Indre,